Шпрах — фамилия. Известные носители:

 Шпрах, Владимир Викторович (род. 4 июля 1950 г.) — российский учёный, врач-невролог.
 Шпрах, Сергей Давидович (07.04.1936 — 10.11.1999) — советский и российский тренер по настольному теннису.